Dionisiades de Tars (en llatí Dionysiades, en grec antic Διονυσιάδνς) fou un poeta tràgic grec nascut a Tars, que segons Estrabó era el millor dels poetes de la plèiade tràgica dels gramàtics alexandrins. Fabricius l'inclou a la Bibliotheca Graeca.

Referències 

Poetes tràgics de l'antiga Grècia
Poetes de Tars
Dramaturgs asiàtics